Сборная Колумбии по футзалу представляет Колумбию на международных соревнованиях по футзалу. Победитель первенств мира в 2000 и 2011 годах.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по футзалу FIFUSA 
  1982 — 4 место
  1985 — не участвовала
  1988 — не участвовала
  1991 — 1/4 финала
  1994 —  2 место
  1997 — 1/4 финала
  2000 —  Чемпионы

Чемпионат мира по футзалу AMF 
  2003 —  2 место
  2007 —  3 место
  2011 —  Чемпионы
  2015 —  Чемпионы

Чемпионат Южной Америки по футзалу 
  1965 — результат не известен
  1969 — результат не известен
  1971 — результат не известен
  1973 — результат не известен
  1975 — результат не известен
  1976 — результат не известен
  1977 —  3 место
  1979 — результат не известен
  1983 — результат не известен
  1986 — результат не известен
  1989 — результат не известен
  1992 — 5 место
  1998 —  2 место
  2014 —  Чемпионы

Чемпионат Пан-Америки по футзалу 
  1980 — результат не известен
  1984 —  3 место
  1990 —  Чемпионы
  1993 —  Чемпионы
  1996 —  2 место
  1999 —  3 место

Колумбия
Футзал в Колумбии
Футзал